Rainer Welz ist der Name folgender Personen:

* Rainer Welz (Politiker) (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Rainer Welz (Soziologe) (* 1947), deutscher Soziologe, Verleger und Sportfunktionär